Enigma oder Änigma oder Ainigma (von ) bezeichnet:

Bücher:
 Das Einstein Enigma (2017), deutscher Titel des Romans A Fórmula de Deus von José Rodrigues dos Santos 
 Enigma (Roman) (1995), Roman von Robert Harris

Computerprogramme:
 Enigma (Rätselspiel), Computer-Geschicklichkeitsspiel (Open-source-Neuauflage von Oxyd)
 Enigma: Rising Tide, Computer-Marinesimulation aus dem Jahr 2002
 eine auf Linux basierende Benutzeroberfläche für DVB-Receiver, siehe D-box #Linux auf der d-box 2

Filme:
 Enigma (1982)
 Enigma – Das Geheimnis (2001)
 Enigma – Eine uneingestandene Liebe (2005), Fernsehfilm nach einem Theaterstück von Éric-Emmanuel Schmitt
 Enigma – Ein Supergirl zum Knutschen (1997), französische Zeichentrickserie
 Enigma rosso, italienischer Originaltitel des Kriminalfilms „Orgie des Todes“ aus dem Jahr 1978

Geographie:
 Enigma (Georgia), Stadt in den USA
 Enigma Peak, Berg auf der Rothschild-Insel in der Antarktis
 Enigma Lake, See an der Scott-Küste in der Antarktis
 Enigma Rocks, Nunatakker im ostantarktischen Viktorialand
Kryptologie:
 Enigma (Maschine), Chiffriermaschine aus dem Deutschen Reich
 Letchworth-Enigma, kryptanalytisches Konzept und Gerät

Museen:
 Enigma (Museum), Museum in Kopenhagen
 EnigmaMuseum, virtuelles Museum mit Sitz im amerikanischen Bundesstaat Vermont

Musik:
 Ainigma, deutsche ehemalige Rockband
 Enigma (Album), Album der US-amerikanischen Nu-Metal-Band Ill Niño
 Enigma (Musikprojekt), Musikprojekt von Michael Cretu
 Enigmatische Leiter, besondere Tonleiter
 Enigma-Variationen, Orchesterwerk des britischen Komponisten Edward Elgar
 The Endless Enigma, Musikstück von Emerson, Lake & Palmer, siehe Trilogy (Emerson-Lake-&-Palmer-Album)#Titelliste
 The Enigma, Pseudonym des amerikanischen Musikers und Künstlers Paul Lawrence
 The Silent Enigma, Studioalbum der britischen Band Anathema

Technik:
 Achterbahn-Typ des niederländischen Herstellers Vekoma, beispielsweise die The Walking Dead – The Ride im britischen Thorpe Park
 schnelle Megayacht (ex Katana ex ECO) mit besonderen Konstruktionsmerkmalen
 Enigma 2000, Verein zur Klassifikation von Zahlensendern

Siehe auch: